Lee Jae-sung puede referirse a varias personas:

 Lee Jae-sung (n. 1983), boxeador surcoreano.
 Lee Jae-sung (n. 1985), futbolista surcoreano.
 Lee Jae-sung (n. 1988), futbolista surcoreano.
 Lee Jae-sung (n. 1992), futbolista surcoreano.